Tomboy signifie « garçon manqué » en anglais.

Cinéma et télévision 
 Tomboy est un film américain de 1912.
 The Tomboy est un film américain sorti en 1924.
 Tomboy est un film américain réalisé par Robert F. McGowan en 1940.
 Tomboy est un film américain réalisé par Herb Freed en 1985.
 Tomboy est un court-métrage canadien de 14 minutes réalisé par Barb Taylor en 2008.
 Tomboy est un film français réalisé par Céline Sciamma en 2011.

Musique 
 Tomboy est un groupe de musique pop norvégien actif de 1985 à 1991. Ils sont notamment connus pour leur chanson It's OK to be gay.
 Tomboy est une chanson de  présente sur l'album Palomine sorti en 1992.
 Tomboy est un duo japonais composé de Sonim et .
 Tomboy est une chanson du groupe français Indochine extraite de l'album 13 sorti fin 2017.
 Tomboy est une chanson de  sortie en 2019.
 Tomboy est le titre principal de l'album  du girl-group coréen (G)I-dle sorti en mars 2022.

Divers 
 Tomboy est un logiciel de prise de notes.
 Tomboy est une marque de vêtement belge créer pas deux soeur.Cette marque est également un extension de la marque fille à papa.